Sept navires de l’US Navy ont porté le nom dUSS Boston, en l'honneur de la ville de Boston, dans le Massachusetts. 

L' était un gundalow lancé en 1776, brûlé le  afin d'éviter sa capture par les Britanniques . 
L' était une frégate de 24 canons, acquise en 1777 et capturée par les Britanniques en 1780. 
L' était une frégate de 28 canons, perdue pendant la guerre de 1812. 
L' était un sloop de 18 canons mis en service en 1826. Il a fait naufrage dans les Bahamas en 1846. 
L' était un croiseur protégé en service en 1887 qui prit part à la guerre hispano-américaine. 
L' était un croiseur lourd de classe Baltimore commandé en 1943 qui prit part à la Seconde Guerre mondiale et à la Guerre de Corée. 
L' était un sous-marin d'attaque nucléaire de classe Los Angeles, retiré du service en 1999.

Boston